Украинцы в Таджикистане () — одна из этнических общин на территории Таджикистана. Ранее численность и удельный вес украинцев в республике имел куда более значительные масштабы, но после распада СССР, гражданской войны в Таджикистане, резкого экономического спада, социально-экономическое положение украинцев значительно ухудшилось и большинство из них эмигрировало в первые годы независимости.

История и современность украинской диаспоры 
Украинская диаспора в Таджикистане сформировалась преимущественно в советское время, о чем свидетельствуют данные переписей 1926, 1959, 1989 годов.

В советский период по распределению в республику направляются специалисты, квалифицированные рабочие, молодые специалисты с Украины, вложившие свой вклад в индустриализацию экономики республики.

В Средней Азии и в Таджикистане в частности, так сложилось, что большинство военнослужащих по призыву были с Украины, как и многие из офицерского состава. В первую очередь это касалось погранвойск.

Численность 
По данным переписей XX века, наибольшее количество украинцев в Таджикистане проживало в 1989 году — 41 375 человек; к 2000 году их число сократилось до 3 787 человека. Доля украинского населения самой высокой была по данным переписи 1959 года.

Динамика численности украинцев в Таджикистане:

С момента своего появления на территории республики, украинцы играли немаловажную роль во всех сферах жизни страны, особенно в советский период, и в первую очередь в её столице — городе Душанбе. Непростые межэтнические отношения в республике, экономический упадок, политическая нестабильность, привели к массовой эмиграции украинцев и иного гражданского европейского населения в начале 1990-х.

Культурно-общественные мероприятия 
В настоящее время культурно-общественные мероприятия украинской диаспоры осуществляются при поддержке Посольства Украины в Таджикистане.

Среди мероприятий украинской диаспоры прошедших в недавнее время можно отметить:
 26 ноября 2016 года - День памяти жертв голода на Украине 1932-1933 
 22 января 2017 года - празднование Дня Соборности Украины
 9 марта 2017 года - традиционные Шевченковские чтения, посвященные 203-й годовщине со дня рождения Т.Г.Шевченко

Источники 
 Кабузан В. М. Украинцы в мире: динамика численности и расселения. 20-е годы XVIII века — 1989 год: формирование этнических и политических границ украинского этноса. Институт российской истории РАН. — Москва: Наука, 2006. — 658 с. ISBN 5-02-033991-1
 Українці у світі : довідник / авт.-упоряд. В. М. Воронін, С. А. Дроздовська. - К. : Український Центр духовної культури, 2005. - 143 с. - ISBN 966-8039-52-7
 Зарубіжне українство : інформ. кат. / Укр. Всесвіт. координац. Рада, Т-во зв'язків з українцями за межами України (Т-во "Україна"), Ін-т дослідж. діаспори ; [уклад.: Оксана Малиновська та ін. ; ред. Ігор Винниченко]. - К. : [б. в.], 1997. - 150 с. - ISBN 5-87274-329-7
 Закордонне українство: сутність, структура, самоорганізація. Підручник / Автори: В. Б. Євтух, А. А. Попок, В. П. Трощинський, С. Ю. Лазебник, В. М. Андрієнко, М. В. Андрієнко, Т. В. Федорів, B. C. Гошовський, С. О. Штепа; За ред. В. Б. Євтуха. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Національна академія державного управління при Президентові України; Центр сучасного суспільствознавства. – К.: Альтерпрес, 2011. – 304 с. – ISBN 978-966-542-470-3

Примечания 

Население Таджикистана
Таджик